Hofstätten heißen folgende geographische Objekte:

 Hofstätten an der Raab, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark

Ortsteile:
 Hofstätten (Wilgartswiesen), Ortsteil der Gemeinde Wilgartswiesen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

 Hofstätten (Gemeinde Bromberg), Rotte in der Katastralgemeinde Schlatten von Bromberg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Hofstätten (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft der Gemeinde Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hofstätten (Gemeinde Pühret), Ortsteil von Pühret, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Hofstätten (Gemeinde Kumberg), Katastralgemeinde von Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hofstätten (Gemeinde Bad Gleichenberg), Katastralgemeinde von Bad Gleichenberg in Oststeiermark, Bezirk Südoststeiermark
 Hofstätten (Gemeinde Deutsch Goritz), Katastralgemeinde von Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hofstätten bei Deutsch Goritz, Ortschaft der Gemeinde Deutsch Goritz, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hofstätten (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Schachen bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Siehe auch: 
 Hofstätte – auch zur Wortherkunft
 Hofstätt
 Hofstetten